Il singolare del San Jose Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Renzo Furlan ha battuto in finale 3–6, 6–3, 7–5 Michael Chang.

Teste di serie

  Michael Chang (finale)
  Richey Reneberg (quarti)
  Brad Gilbert (primo turno)
  Jonathan Stark (secondo turno)

 Karsten Braasch (semifinali)
 Renzo Furlan (campione)
 Jamie Morgan (primo turno)
 Luiz Mattar (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 1994
ATP Tour 1994